Махала́пье () — город на юго-востоке Ботсваны, расположен на территории Центральный округ (Ботсвана)Центрального округа страны.

Географическое положение 
Город расположен в южной части округа, на окраине пустыни Калахари, на высоте 1009 м над уровне моря. Махалапье раскинулся вдоль автомобильной дороги, ведущей из Габороне в Франсистаун. Входит в состав субокруга Махалапье. В городе расположена автобусная остановка, ж/д станция, пара отелей и рынок с множеством магазинов и закусочных.

Климат

Население 
По данным переписи 2011 года население города составляет 41 316 человек.

Динамика численности населения города по годам:

Примечания 

Города Ботсваны